Кирлогань () — комуна в Румунії, у повіті Олт.
 Кирлогань () — село в Румунії, у повіті Олт. Входить до складу комуни Кирлогань.
 Кирлогань () — село в Румунії, у повіті Вилча. Адміністративно підпорядковується місту Белчешть.